43 километр — остановочный пункт Ярославского направления Московской железной дороги в Пушкинском районе Московской области, в южной части городского посёлка Софрино, южный спуск с платформы выходит к северной окраине дачного посёлка Зеленоградский.

Краткая история 
Остановочный пункт в районе платформы 43 км возник во время Великой Отечественной войны. На карте 1941 года платформа была обозначена без названия. Первоначально посадка и высадка пассажиров производилась на железнодорожную насыпь примерно в 500 м южнее современной платформы. В 1947 году остановочный пункт уже находился на нынешнем месте. Две деревянных платформы (в обе стороны) на 6 вагонов электропоезда были сооружены во второй половине 1952-го или в начале 1953 года.

Описание 
На остановочном пункте имеется всего две электрифицированные, не оборудованные турникетами платформы, обе боковые, на одной из которых есть билетная касса для обслуживания пассажиров, между которыми пролегает два железнодорожных полотна.

Общественный транспорт 
Автобусное и микроавтобусное сообщение с платформой отсутствует.

См. также 
 Список железнодорожных станций и платформ Московской области

Примечания

Ссылки 
 Расписание движения поездов от платформы.

Остановочные пункты Московско-Курского региона Московской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Пушкинского района Московской области